

Eventi
31 gennaio – L'oggetto near-Earth 2002 OD20 raggiungerà la minima distanza dalla Terra
29 giugno – L'oggetto near-Earth 2002 LT38 raggiungerà la minima distanza dalla Terra

Calendario

 037